Controtempo – gruppo musicale italiano
 Controtempo – contrasto ritmico prodotto dall'alternarsi di pausa sul tempo forte e nota sul tempo debole